Эдит Хэд (; 28 октября 1897 — 24 октября 1981) — американская художница по костюмам, которая за свою долгую карьеру в Голливуде была номинирована 35 раз на премию Американской киноакадемии (в том числе ежегодно с 1948 по 1966 год), и получила восемь премий «Оскар» (больше чем любая другая женщина в истории).

Биография 
Эдит Клэр Познер родилась 28 октября 1897 года в Сан-Бернардино, Калифорния в еврейской семье Макса Позенера и Анны Леви. Её отец, Макс Позенер, был натурализованным американским гражданином-выходцем из Пруссии, который приехал в Соединённые Штаты в 1876 году. Её мать родилась в Сент-Луисе, штат Миссури; её отец был из Австрии, а мать из Баварии.

В 1919 году Эдит Хэд получила степень бакалавра искусств с отличием в Калифорнийском университете в Беркли, а в 1920 году степень магистра по романским языкам в Стэнфордском университете.

Знакомство Эдит Хэд с миром кино можно назвать делом случая. Работая учителем французского языка в школе для девочек в Голливуде, Эдит познакомилась со знаменитым режиссёром Сесилом Блаунтом де Миллем, став репетитором его дочерей. Получив приглашение посетить съёмочную площадку в студии Paramount, Эдит была невероятно впечатлена съёмочным процессом, и особенно, костюмами героев. Узнав о вакансии костюмера на студии, Эдит, только недавно начавшая осваивать рисование, принесла на собеседование эскизы студентов художественного колледжа, который сама посещала. В итоге, работы были высоко оценены, и, несмотря на то, что обман раскрылся, упорство и азарт молодой девушки впечатлили начальство, и Эдит получила заветную должность.

Первые работы над костюмами были ещё в немом кино. За свою долгую карьеру, продолжительностью почти в шесть десятилетий, Эдит Хэд успела поработать более чем в тысяче фильмов в кино и на телевидении. Она работала в 11 фильмах Альфреда Хичкока.

Создавала образы, как на экране, так и в жизни для множества голливудских актрис: Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро, Грейс Келли, Одри Хепбёрн, Мэй Уэст, Бетт Дейвис.

Для фильма «Леди в ночи», вышедшего на экраны в 1944 году, Эдит Хэд создала наряд, который стал на тот момент самым дорогим в Голливуде. Стоимость костюма, отделанного норкой и украшенного тысячами разноцветных пайеток, составила 35 000 долларов. Он выставлялся в Лондоне в музее Виктории и Альберта.

В 1973 году Эдит Хэд появилась в роли самой себя (камео) в телесериале Коломбо, эпизод № 14 «Реквием для падающей звезды» (Requiem for a Falling Star); главную роль в эпизоде исполнила знаменитая голливудская кинозвезда Энн Бакстер (Anne Baxter).

В конце 1970-х годов Эдит Хэд попросили спроектировать униформу для женщин-служащих береговой охраны США, в связи с увеличением их числа в штате. За эту работу была награждена почётной грамотой государственной службы.

24 апреля 1974 года в честь Эдит Хэд была заложена звезда на Голливудской «Аллее славы» за вклад в развитие киноиндустрии, по адресу: 6504 Hollywood Blvd.. Эдит Хэд — единственный художник по костюмам, обладательница именной звезды на «Аллее славы».

Образ Эдит был использован для персонажа мультфильма «Суперсемейка» студии Pixar Эдны Моуд — создательницы костюмов для супергероев.

28 октября 2013 года Google выпустил дудл к 116-летию со дня рождения Хэд.

Награды и номинации

Примечания 

Модельеры США
Выпускники Стэнфордского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Колледжа искусств и дизайна Отиса
Похороненные на кладбище Форест-Лаун